Eurovizija 1995. je bila 40. Eurovizija. Održana je 13. svibnja 1995. u Point Theatreu u Dublinu, Irska. Voditeljica je bila Mary Kennedy. Ova Eurovizija je razbila lanac od 3 uzastopne pobjede koje je Irska dobila u 1992., 1993. i 1994. godini, te je zbog toga 3. put uzastopce Irska domaćin natjecanja. 40. natjecanje je otvoreno s 4 minute retrospektivnog prikaza slika iz povijesti Eurovizije. Pobijedila je Norveška s pjesmom "Nocturne". Violinistica koja je pratila pobjedničku pjesmu je bila Fionnuala Sherry iz Irske.

Rezultati

Bodovi dati Hrvatskoj 

Ukupno: 91 bod

Dublin
Izbori za pjesmu Eurovizije u Irskoj